Васи́лий Петро́вич Шири́нский (1901—1965) — советский композитор, скрипач, дирижёр, музыкальный педагог. Народный артист РСФСР (1965). Лауреат Сталинской премии первой степени (1946).

Биография 
Родился  в Екатеринодаре. Брат С. П. Ширинского. Первоначально обучался игре на виолончели у А. Э. Глена. Окончил МГК имени П. И. Чайковского по классу скрипки у Д. С. Крейна (1925), композиции у Н. Я. Мясковского (1928). Ране занимался у Г. Л. Каутара. В 1920-е годы играл в оркестрах ГАБТ, ЦДКА, в Персимфансе. Один из основателей и бессменный участник Квартета имени Л. Бетховена, ранее квартет Московской консерватории, 2-я скрипка с 1923 года). Дирижёр Большого симфонического оркестра Центрального радиовещания (1930—1932), оркестра Оперного театра имени К. С. Станиславского (1932—1936). В 1939—1941 годах зав. музыкальной частью и дирижёр оркестра ЦТКА, в 1938 году и 1943—1944 — зав. музыкальной частью Театра имени Ленинского комсомола. С 1939 года преподаватель классов квартета и чтения партитур МГК имени П. И. Чайковского (с 1941 года — доцент, с 1950 года — профессор, с 1957 года — зав. кафедрой камерного ансамбля и квартета). В 1950—1951 годах директор и художественный руководитель МГАФ. Гастролировал за рубежом.

Умер 16 августа 1965 года в посёлке Мамонтовка. Похоронен в Москве на Введенском кладбище (13 уч.).

Творчество 
Наибольшую известность получила музыка Ширинского к театральным постановкам. Автор 2 симфоний, 6 струнных квартетов, 98 фуг, 24 прелюдий, 15 пьес, хоров, романсов, концертов и т. д. Оперы «Пьер и Люс» (1950) и «Иван Грозный» (1954). Кантаты «Три кубка» (1942) и «Родина» (1947).

Музыка к спектаклям 
  — «Испанский священник» Дж. Флетчера (МХТ-II)
  — «Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского (ЦТКА)
  — «Неравный брак» братьев Тур (МАТС)
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (Ленком)
  — «Парень из нашего города» К. М. Симонова (Ленком)
  — «Серебряное копытце» П. П. Бажова (МТЮЗ)

Музыка к радиопостановкам 
 «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого (1936, 2-я ред. 1946)
 «Нос» Н. В. Гоголя (1950)
 «В Стране Полипов» (1953) по роману Ч. Диккенса «Крошка Доррит»

Фильмография 
 1938 - Волк и семеро козлят
 1954 — Шведская спичка
 1956 — На подмостках сцены

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (28.12.1946)
 Сталинская премия первой степени (1946) — в составе Квартета имени Л. Бетховена
 народный артист РСФСР (1965)

Примечания

Ссылки 
 о нём как преподавателе Московской консерватории

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Похороненные на Введенском кладбище
Василий Петрович